Corsicana – area non incorporata statunitense della Contea di Barry nello Stato del Missouri
 Corsicana – comune e capoluogo della contea di Navarro negli Stati Unito d'America nello Stato del Texas
 Corsicana – razza bovina endemica della Corsica